Amoles kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pinal de Amoles (kommunhuvudort), Querétaro Arteaga, 
 Los Amoles (ort), Durango, Rodeo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar